Příjmení Kubiš nosí více různých osobností:

 Bohumila Kubišová (1922–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Jan Kubiš (1913–1942) – československý voják a parašutista
 Jan Kubiš (* 1970) – generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Ján Kubiš (* 1952) – slovenský diplomat
 Josef Kubiš (* 1943) – český politik, poslanec ČNR a PSP za KDU-ČSL
 Marta Kubišová (* 1942) – česká zpěvačka
 Pavel Kubiš (* 1985) – český hokejista
 Robert Kubiš (1889–1953) – slovenský a československý politik